Henry White kan syfta på bland andra:

* Henry White, 1:e baron Annaly (1791–1873), irländsk militär och politiker
 Henry White (1850–1927), amerikansk diplomat
 Henry White (1895–1972), engelsk fotbollsspelare
 Henry Julian White (1859–1934), brittisk exeget
 Henry Kirke White (1785–1806), engelsk poet
 Henry Seely White (1861–1918), amerikansk matematiker